La corsa al Polo (The Last Place on Earth) – miniserie televisiva britannica del 1985
The Last Place on Earth – film del 2002 diretto da James Slocum